Stadtschloss (letteralmente “castello cittadino”) può riferirsi a:
 Stadtschloss di Berlino
 Stadtschloss di Potsdam